I risultati completi del motomondiale 1983 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500
Classifica piloti

Classe 250
Classifica piloti

Classe 125
Classifica piloti

Classe 50
Classifica piloti

Classe sidecar 
Classifica equipaggi

Note

Collegamenti esterni

 1983